Alessandra Siragusa – politica italiana
 Elisa Siragusa – politica italiana
 Giulio Siragusa – militare italiano
 Irene Siragusa – velocista italiana
 Ramón Siragusa – ex cestista portoricano
 Tony Siragusa – ex giocatore di football americano e attore statunitense